Kuorevesi var en tidigare kommun i Jämsä härad i Tavastehus län.

Ytan var 331,1 km² och kommunen beboddes av 2.848 människor med en befolkningstäthet av 8,6 km² (1908-12-31).

Kuorevesi var enspråkigt finskt och blev del av Jämsä 2001.

Kända personer från Kuorevesi 
 Paavo Raivonen (1909-1981) musiker

Källor 
 Atlas de Finlande, Société de Géographie de Finlande, Helsingfors 1910

Före detta finländska kommuner
Jämsä